Laack steht für:

Orte:
 Ortsteil der Gemeinde Geversdorf im deutschen Bundesland Niedersachsen
 der deutsche Name des Dorfes Łęgi (Dobra) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (Laack, Kreis Ueckermünde/Pommern)

Personen:
 Benedict van Laack (* 1997), deutscher Basketballspieler
 Fritz Laack (1900–1990), deutscher Volkshochschullehrer und Ministerialbeamter
 Isabel Laack (* 1977), deutsche Religionswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Walter van Laack (* 1957), deutscher Arzt und Thanatologe

Siehe auch:
 Laak
 Laag
 Lak
 Van Laack, deutsches Textilunternehmen in Mönchengladbach